Adolf Lindgren kan syfta på:

* Adolf Lindgren (1864–1938), svensk direktör och riksdagsman
 Adolf Lindgren (1846–1905), svensk musikhistoriker